Eärendur è il nome di tre personaggi di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien:
 Eärendur (nato nel 361 S.E.), secondo figlio di Tar-Amandil e fratello cadetto di Tar-Elendil;
 Eärendur (fine S.E.), quindicesimo signore di Andúnië;
 Eärendur (640-861 T.E.), decimo e ultimo Re di Arnor.